Ashburn (Geórgia)
Ashburn (Missouri)
Ashburn (Virgínia)

Desambiguações de topônimos